WZN steht für:
 Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie, betrieben vom Deutschen Wetterdienst unter Schirmherrschaft der Weltorganisation für Meteorologie

WzN steht für:
 West zu Nord, d. i. ein Nautischer Strich nördlich von West

Abkürzung